El Condado de Adair es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Adair (Iowa)
 Condado de Adair (Kentucky)
 Condado de Adair (Misuri)
 Condado de Adair (Oklahoma)